ФК Ритеряй () е литовски футболен клуб от град Вилнюс.

Отборът е основан през 2005 г. като обществена организация за деца и младежи ФК Тракай от град Тракай.

Финалист за Купата на Литва за 2016 г.

През 2019 клубът променя името си и официално става ФК Ритеряй.

Сезони 
 А Лига:
  Вицешампион (2): 2015, 2016
  Бронзов медал (2): 2017, 2018
 Купа на Литва:
  Финалист (1): 2015/16
 Суперкупа на Литва:
  Финалист (2): 2016, 2017

Сезони (2010 – …)

Предишни имена

Известни имена 
 Линас Климавичюс
 Тадас Лабукас
 Паулус Грибаускас
 Витаустас Лукша
 Николаус Мищюк
 Дмитро Коб
 Давид Аршакян
 Дитмар Билялетдинов

Български футболисти 
 Пламен Димов: (2022)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт (riteriai.lt)
 А Лига Официален сайт
 Профил на тима в Soccerway

р